Aserbajdsjans fanebærere ved OL indeholder samtlige idrætsudøvere som har båret Aserbajdsjans flag under åbningsceremonierne til sommer- og/eller vinter-OL.

Fanebærere

Se også 
 Aserbajdsjan ved OL

Referencer 

Fanebærere ved OL
Olympiske fanebærere efter land